Hebestreit ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen-Heidi Hebestreit (* 1941), deutsche Politikerin
 Henner Hebestreit (* 1966), deutscher Fernsehjournalist (ZDF)
 Jochen Hebestreit (1918–1999), deutscher Architekt
 Ronny Hebestreit (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Steffen Hebestreit (* 1972), Regierungssprecher der deutschen Bundesregierung, Journalist und Pressesprecher

Siehe auch:

 Hebenstreit